Крабтри има више значења:
 Крабтри (Орегон)
 Крабтри (Пенсилванија)